Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 2002/03 war die 57. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der fünften Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren Hamborn 07 nach einer Saison und die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf nach sieben Jahren wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger TuSpo Richrath, SV Bottrop 1911 (beide erstmals in der Verbandsliga) und 1. FC Kleve (Wiederaufstieg sechs Jahre nach dem Abstieg des Vorgängers VfB Kleve) hinzu.

Sieger wurde erstmals der 1. FC Kleve, der damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Der Zweitplatzierte Viktoria Goch bestritt ein Aufstiegsspiel gegen den Zweitplatzierten der Verbandsliga Mittelrhein, die SSG 09 Bergisch Gladbach, unterlag aber.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der FC Kray verließ die Verbandsliga nach drei Spielzeiten wieder, der VfL Rhede nach fünf Jahren. Der FC Remscheid stieg erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Landesliga ab. Der Hülser Sportverein hatte seine Mannschaft während der Saison zurückgezogen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

2002
Fußballsaison 2002/03